Une ritournelle peut faire référence à :
 ritournelle en musique, un refrain qui reprend la même mélodie et les mêmes paroles 
 La Ritournelle, une chanson de pop de 2004 écrite, composée et interprétée par Sébastien Tellier
 La Ritournelle, un film français de Marc Fitoussi sorti en 2014
Ritournelle, livre de Dimitri Rouchon-Borie, publié en 2021

Homonymie de titre